Цуй:

 Цуй — китайская клановая фамилия.
 Цуй, Сэм (род. 1989) — американский музыкант и певец китайского происхождения.
 Цуй Лянь, Барбара (1849—1900) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Цуй Синъу — китайский офицер, в 1933 году перешедший со своей бригадой на сторону Маньчжоу-го.
 Цуэй, Тин (род. 2002) — американская фигуристка
 Цуй Тянькай (род. 1952) — китайский дипломат.
 Цуй Харк (род. 1950) — гонконгский кинорежиссёр, сценарист, актёр и кинопродюсер.
 Цуй Чжиюань (род. 1963) — китайский экономист, профессор.
 Цуй Чжэ (род. 1986) — китайская пауэрлифтерша-паралимпийка.